W Polsce
 Miłogoszcz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gm. Rudna 
 Miłogoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gm. Będzino
 Miłogoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Miłogoszcz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gm. Tuczno
 Miłogoszcz – dawna gromada